Mamut
 Mamut, az elefántfélék egyik neme
 Mamut, magyar heavy metal együttes
 Mamut, az együttes 2007-ben megjelent egyetlen albuma
Mammut
 mammut, masztodon (Mammut) az emlősök (Mammalia) osztályának ormányosok (Proboscidea) rendjébe, ezen belül a masztodonfélék (Mammutidae) családjába tartozó fosszilis nem
 Mammut, 1998-ban és 2001-ben átadott bevásárlóközpont Budapesten, Széna téren